Występy w europejskich pucharach portugalskiego klubu piłkarskiego Boavista FC.

Wykaz spotkań pucharowych

1975–2000

2001–2020

Bibliografia 

 

Boavista FC
Portugalskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach